Studiodada Associati fu fondato nel 1977 a Milano da un gruppo di neolaureati in architettura, durante il periodo di Radical design. Operava in tutti i rami dell'architettura e del design concettuale. Ha cessato di operare nel 1988.

Storia 
L'azienda è stata fondata da sei giovani architetti: Ada Alberti, Dario Ferrari, Patrizio Corno, Maurizio Maggi, Marco Piva e Paolo Francesco Piva.

Presero parte alla XVI Triennale di Milano intitolata: "L'interno dopo la forma dell'utile: la casa decorata". Questo è da considerarsi l'inizio pratico della loro attività professionale.

Nel campo del product design, i membri di Studiodada hanno progettato per le aziende come: Luciano Marcato, Brunati, Interior ceramiche, Stilnovo, Tecnodada, Villeroy & Boch, Felice Rossi ed Egoluce.

Studiodada promossero alcune mostre concettuali per spiegare il loro punto di vista sul design come: "Architetture mobili" (1982), "Design della notte" (1983).

Computer design 
Nel 1980 si avvicinarono al CAD come base dello sviluppo dei progetti, sia per il design che l'architettura aumentando le potenzialità immediate nella gestione di progetti di design attivando lo studio nella direzione di una società di servizi attiva nei dell'architettura, architettura d'interni, graphic e product design, ingegneria, ricerche di mercato, fornitura e posa di materiali per l'edilizia.

Nel 1983 al FARBE DESIGN di Stoccarda, ha presentato il primo studio sulla composizione elettronica di una campitura ceramica e sulla gestione automatica degli ordini in collaborazione con Olivetti. Da questa esperienza venne fondata Tecnodada un ufficio di servizio in cui professionista avrebbe potuto avere la possibilità di trovare soluzioni per i loro posti di lavoro, come per le procedure, i materiali o di come usarli.

Nel 1988 alcuni membri uscirono da Studiodada ed il gruppo venne sciolto definitivamente l'anno successivo.

Note

Bibliografia 
 

Design italiano
Aziende di disegno industriale
Studi di architettura